Нивнице () — село и община в районе Угерске-Градиште, Злинского края Чехии.

Расположена в Южной Моравии в 5,5 км от г. Угерски-Брод и 17 км юго-восточнее г. Угерске-Градиште. Расстояние до столицы государства — г. Прага — 264 км.

История 
Первое упоминание в исторических документах относится к 1261 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Nivnice
 Czech Statistical Office: Municipalities of Uherské Hradiště District

Населённые пункты Злинского края